Profil (oryg. Profilage) – francuski serial kryminalny stworzony przez Fanny Robert i Sophie Lebarbier, emitowany na antenie TF1 od 23 kwietnia 2009. W Polsce serial jest emitowany od 29 lipca 2013 na kanale AXN.

Opis fabuły 
Paryski policjant major Matthieu Pérac (Guillaume Cramoisan) rozpoczyna współpracę z kryminolog Chloé Saint-Laurent (Odile Vuillemin). On kieruje się logiką, ona emocjami. Początkowo nie darzą się sympatią, ale z czasem to się zmienia.

Obsada 
 Odile Vuillemin jako Chloé Saint-Laurent
 Guillaume Cramoisan jako major Matthieu Pérac (sezon 1-2)
 Jean-Michel Martial jako komisarz Grégoire Lamarck
 Vanessa Valence jako Frédérique "Fred" Kancel
 Raphaël Ferret jako Hippolyte de Courtène
 Philippe Bas jako major Thomas Rocher (od sezonu 3.)
 Valérie Dashwood jako La Doc (od sezonu 3.)
 Didier Ferrari jako Le Doc (sezon 1)
 Laurence Cormerais jako Delphine Pérac (sezon 1-2)
 Guillaume de Tonquédec jako Le Doc (sezon 2)
 Marie Kremer jako Louise (sezon 2)

Spis odcinków

Bibliografia 
 polska strona serialu
 
 

Francuskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2009